

Osoby 
 Christoph von Rotz – szwajcarski polityk

Inne 
 Rotz? – były szwajcarski zespół

Zobacz też 
 Rötz